Orsenna est un nom propre fictif :
 Orsenna, cité-état imaginaire, cadre du roman Le Rivage des Syrtes (1951) de l'écrivain français Julien Gracq.
 Ce nom a inspiré directement le pseudonyme de l'écrivain français Erik Orsenna.